Toponímia:
 Cuéllar, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Biografies:
 Alexandre Cuéllar i Bassols (Olot, 1913 - 2005), secretari d'ajuntament i escriptor.
 Ángel Manuel Cuéllar Llanos (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1972), futbolista espanyol.
 Carlos Cuéllar (Madrid, 1981), futbolista espanyol que ocupa la posició de defensa.
 Crescencio Cuéllar Tainta (Pamplona, 1970), futbolista navarrès.
 David Cuéllar Tainta (Pamplona, 1979), futbolista navarrès que juga de centrecampista.
 Diego Velázquez de Cuéllar (1465 - 1524), conquistador espanyol, governador de Cuba (1511 - 1524)
 Iván Cuéllar Sacristán (1984, Mèrida), futbolista que juga de porter.
 Javier Pérez de Cuéllar (1920 - 2020), advocat i diplomàtic peruà.